Friedrich Bärensprung oder Friedrich Baerensprung ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Bärensprung (1779–1841), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Oberbürgermeister von Berlin